Biljajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Beljajewka/Беляевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Biljajiwka, Stadt in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Biljajiwka (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka, siehe Biljajiwka (Oleksandriwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Biljajiwka (Saporischschja)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Biljajiwka (Perwomajskyj)

Siehe auch:
 Rajon Biljajiwka